Il singolare del torneo di tennis Chikmagalur Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Danai Udomchoke che ha battuto in finale Toshihide Matsui 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Hyung-Taik Lee (semifinali)
 Danai Udomchoke (Campione)
 Lu Yen-Hsun (semifinali)
 Łukasz Kubot (secondo turno)

 Pavel Šnobel (secondo turno)
 Prakash Amritraj (secondo turno)
 Rohan Bopanna (secondo turno)
 Gō Soeda (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Chikmagalur Challenger 2006